Хмелезеро — топоним и гидроним в России:

 Хмелезеро — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Хмелезеро — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области.